Moka – tipo di caffettiera
 Moka – cittadina di Mauritius
 Mōka – città del Giappone
 Moka Only – rapper canadese
Moka – romanzo di Tatiana De Rosnay
Per mio figlio (Moka) – film del 2016 diretto da Frédéric Mermoud
. MOKA – cantante italiana di dance

Pagine correlate 
 Moca